Parody ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dyson Parody (* 1984), gibraltischer Dartspieler
 Gina Parody d’Echeona (* 1973), kolumbianische Politikerin
 Julia Parody (1890–1973), spanische Pianistin